Rafael kan avse:

 Rafael (namn) – ett hebreiskt mansnamn samt personer med namnet
 Rafaels stanzer – den publika delen av de påvliga lägenheterna
 Rafael Advanced Defense Systems – Israelisk vapentillverkare

Geografi

Chile 

 Rafael (ort), Región del Biobío, Provincia de Ñuble,

Se även 
 Rafaela –  en feminin form av det hebreiska mansnamnet Rafael

Robotskapade Chileförgreningar